Stati Uniti d'America
 West Manchester – villaggio della Contea di Preble, Ohio
 West Manchester – township della Contea di York, Pennsylvania